Mândra se poate referi la:

 Localități din România
 Mândra - sat din cadrul comunei Bârla din județul Argeș
 Mândra - comună din județul Brașov, reședința comunei cu același nume
 Mândra - sat din cadrul comunei Loamneș din județul Sibiu

Vezi și 
 Mîndra (dezambiguizare)
 Mândrești (dezambiguizare)
 Mândruloc

Legături externe 
 http://dexonline.ro/definitie/mândru

Toponime românești
Împrumuturi lingvistice din limbile slave